Il macaco ferroviario è lo strumento annesso, nonché il componente essenziale per i deviatoi manuali, in quanto permette loro di cambiare la posizione degli aghi dei deviatoi stessi, i quali determinano la direzione dei treni.

Caratteristiche

Il macaco ferroviario è composto essenzialmente da un peso (solitamente di forma rotonda o ovale), e una piccola maniglia in una estremità, la quale serve per permettere la presa da parte del personale, quindi il cambio degli aghi. Il peso è collegato con una barra in metallo (esso può essere ruotato a 360°), a sua volta collegata agli aghi; se la maniglia con il peso è rivolta verso l'interno (in direzione del deviatoio), gli aghi si posizionano in modo tale da far transitare i treni sul corretto tracciato; mentre se la maniglia con il peso sono rivolti verso l'esterno (dal lato opposto rispetto al deviatoio), il peso spinge la barra in metallo collegata fra esso e gli aghi, portando quest'ultimi nella posizione tale da far transitare i treni in deviata.

Utilizzo

Ad oggi, i "macachi" persistono solamente dove i deviatoi manuali vengono ancora allestiti per causa di forza maggiore, come per esempio per un binario tronco che viene usato sporadicamente, o al contrario, per i binari in cui quotidianamente gli aghi devono essere continuamente spostati per via delle decine e decine di manovre (per esempio in un deposito ferroviario), poiché per quest'ultimo caso, installare un deviatoio elettromagnetico sarebbe controproducente, in quanto si usurerebbe precocemente, per via delle decine e decine di cambi durante il giorno, e anche perché sarebbe tecnicamente macchinoso da allestire, per via del passaggio contino e pluridirezionale dei rotabili.

Per tutti gli altri casi, ormai è uno standard l'installazione di deviatoi con azionamento elettromagnetico, i quali vengono gestiti da remoto, mediante la dirigenza centrale operativa.

Note

Voci correlate
Deviatoio
Armamento ferroviario

Altri progetti

Armamento ferroviario